Een Amerikaanse zanger, zie David Miller (zanger)
 Een Canadees ijshockeyer, zie David Miller (ijshockeyer)
 Een Brits filosoof, zie David Miller (filosoof)
 Een Brits politiek denker, zie David Miller (politiek theoreticus)
 Een Canadees politicus en burgemeester van Toronto, zie David Miller (politicus)
 Een Amerikaanse filmregisseur, zie David Miller (regisseur)
 Een Amerikaans darter, zie David Miller (darter)